

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Podbrzeże – część wsi Łukanowice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wojnicz
 Podbrzeże – część wsi Wesołów w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn